Rottmann steht für:

 Rottmann (Wörth), Ortsteil der Gemeinde Wörth, Landkreis Erding, Bayern

Rottmann ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Wilhelm Rottmann (1616–1689), deutscher evangelischer Theologe
 Bertha Rottmann (1864–1908), deutsche Malerin
 Carl Rottmann (1797–1850), deutscher Landschaftsmaler
 Daniel Rottmann (* 1969), deutscher Politiker (AfD)
 Ernst Rottmann (1904–1978), deutscher Journalist und Fotograf
 Eva Rottmann (* 1983), deutsche Autorin und Theaterschaffende
 Franz Rottmann (1905–1984), deutscher Politiker (FDP)
 Friedrich Rottmann (1768–1816), deutscher Universitätszeichenmeister und Maler
 Hermann Rottmann (1871–1932), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksoberamtmann
 Joachim Rottmann (1925–2014), deutscher Richter des Bundesverfassungsgerichts 

 Lara Sophie Rottmann (* 2002), deutsche Schauspielerin
 Leopold Rottmann (1812–1881), deutscher Landschaftsmaler
 Manuela Rottmann (* 1972), deutsche Politikerin (Grüne)
 Nicole Rottmann (* 1989), österreichische Tennisspielerin
 Peter Joseph Rottmann (1799–1881), Hunsrücker Mundartdichter
 Willy Rottmann (* 1924), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Rottmann (* 1973), österreichischer Biathlet

Siehe auch:
 Rodman
 Rothmann
 Rotman
 Rottman